Patrik Berger, né le  à Prague en Tchécoslovaquie (aujourd'hui Tchéquie), est un footballeur international tchèque évoluant au poste de milieu. Ancienne légende de Liverpool FC, il a terminé sa carrière dans son club formateur, le Sparta Prague.

Biographie

Carrière en club 

Né à Prague en Tchécoslovaquie, il commence sa carrière au Slavia Prague.

En 2008, il regagne le Sparta Prague, mais ne peut être aligné qu'assez sporadiquement, à cause de ses soucis de santé.

Il met fin à sa carrière le  à l'âge de 36 ans, à cause de ses blessures récurrentes : « C'est fini. Mon genou ne supporte plus la charge ».

Carrière en sélection 

International tchèque, il prend notamment part à l'Euro 1996, au cours duquel la Tchéquie atteint la finale. Lors de cette défaite 2-1 face à l'Allemagne après prolongations, Patrik Berger est l'unique buteur tchèque (sur penalty).

Palmarès et statistiques

Palmarès

En club 
 Vainqueur de la Coupe UEFA en 2001 avec Liverpool
 Champion d'Allemagne en 1996 avec le Borussia Dortmund
 Vainqueur de la Coupe d'Angleterre (FA Cup) en 2001 avec Liverpool
 Vainqueur du Charity Shield en 2001 avec Liverpool
 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 1995 avec le Borussia Dortmund

En sélection 
 International tchécoslovaque, puis tchèque (42 sélections, 18 buts) entre 1993 et 2001
 Finaliste du Championnat d'Europe 1996 avec la République tchèque

Distinctions personnelles 
 Élu meilleur joueur tchèque en 1996 (ex æquo avec Karel Poborský)
 Élu Joueur du mois du championnat d'Angleterre en .

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance à Prague
Naissance en novembre 1973
Footballeur international tchécoslovaque
Footballeur international tchèque
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Portsmouth FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Stoke City FC
Joueur de l'AC Sparta Prague
Naissance en Tchécoslovaquie